Лукайцталь () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Верхній Шпревальд-Лаузіц. Складова частина об'єднання громад Альтдеберн.

Площа — 41,72 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу